André Fontaine peut désigner :
 André Fontaine (1869-1951), historien d'art français 
 André Fontaine (1921-2013), historien et journaliste au journal Le Monde ;
 André Fontaine (1926-2005), peintre québécois.